Никола́й Ле́щенко:
 Лещенко, Николай Михайлович (1908—1954) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Лещенко, Николай Павлович (1923—1990) — подполковник, Герой Советского Союза.